Город областного значения Михайловка — административно-территориальная единица Волгоградской области Российской Федерации.

Административный центр — город Михайловка.

С точки зрения муниципального устройства на территории административно-территориальной единицы город областного значения город Михайловка образован отдел Себровской сельской территории городского округа город Михайловка. С точки зрения административно-территориального устройства, город является также центром Михайловского района, вместе с которым он и образует городской округ город Михайловка.

География 

Территория города областного значения Михайловки (как составной административно-территориальной единицы) окружена территорией Михайловского района.

История 
15 марта 1948 года Михайловка становится городом районного подчинения, а в 1963 году — областного подчинения.

Точные данные о дате передачи села Себрово (где в 1953 году был введён в эксплуатацию Себряковский цементный завод) не доступны, но к 1 января 1964 года село Себрово в составе Михайловского района, до того входившее в Сидоровский сельсовет, а ещё ранее в Себровский сельсовет, не значится, но точные данные о дате передачи села в подчинение города отсутствуют.

В 1983 году село был переведено в категорию рабочего посёлка (посёлка городского типа), численность населения которого (города и пгт) в 1989 году составила 63437 жителей, в том числе 58 323 жителей в городе и 5114 жителей в рабочем посёлке.

Законом Волгоградской области от 25 марта 2005 года город с подчинённым ему рабочим посёлком образовал городской округ город Михайловка. 

Законом Волгоградской области от 28 июня 2012 года к этому городскому округу город Михайловка были присоединены все сельские поселения упразднённого Михайловского муниципального района, но сам город областного значения и Михайловский район как административно-территориальные единицы области сохранили свои статусы.

Населённые пункты

Примечания 

Административные единицы по алфавиту
Михайловка (Волгоградская область)